13-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин прошёл в Хорватии с 12 по 28 января 2018 года. Решение о месте проведения турнира было объявлено в сентябре 2014 года. Хорватия принимала чемпионат Европы по гандболу во второй раз, в 2000 году турнир прошёл в Загребе и Риеке. Победителем турнира стала сборная Испании, заработавшая таким образом право участия в чемпионате мира 2019 года, который пройдёт в Дании и Германии. Сборная Испании сыграла свой пятый финал на чемпионатах Европы, однако одержала лишь первую победу.

Отборочный турнир

Квалифицировавшиеся участники 
В финальном раунде чемпионата Европы принимало участие 16 европейских сборных. Среди участников чемпионата не было титулованных сборных России и Польши.

Места проведения

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 23 июня 2017 года в концертном зале имени Ватрослава Лисинского в Загребе.

Судьи 
Список арбитров, которые обслуживали матчи чемпионата Европы-2018.

Предварительный раунд 
Время указано местное (UTC+1).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд 
В Основном раунде 12 команд разделены на две группы. В первой группе участвуют сборные, занявшие 1-3 место в группах A и B, а во второй — занявшие 1-3 место в группах C и D. Очки, набранные прошедшими командами в матчах друг против друга на предварительном этапе, перенесены в Основной раунд.

В полуфинал вышли по две лучшие команды каждой группы. Третьи команды сыграли матч за 5-е место.

Группа 1

Группа 2

Финальный раунд

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры

Итоговое положение команд

Символическая сборная

Индивидуальные призы 
 Самый ценный игрок (MVP) —  Джим Готтфридссон
 Лучший бомбардир —  Ондржей Здрагала (55 голов)
 Лучший игрок оборонительного плана —  Яков Гоюн

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по гандболу
2018 год в гандболе
Спорт в Хорватии в 2018 году
Чемпионаты Европы в Хорватии
гандбол
Январь 2018 года
Международные соревнования по гандболу в Хорватии